Smart (agile software development), een methodiek in agile software development
Smart (automerk), een Duits automerk
smart (gevoel), psychische pijn; een term verwant of identiek aan verdriet
Smart (Frankrijk), een Frans historisch motorfietsmerk
Smart (radiostation), een samenwerkingsverband van lokale omroepen in Zuid-Holland
Smart (Wiener Neustadt), een Oostenrijks historisch motorfietsmerk

SMART kan verwijzen naar:
S.M.A.R.T., een monitoringsysteem voor harde schijven
SMART-1, een ruimtesonde van de ESA
SMART-principe, een managementprincipe